Pyronia mincki är en fjärilsart som beskrevs av Seebom 1891. Pyronia mincki ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
mincki